Sinoconodon rigneyi — вид вымерших цинодонтов из клады Mammaliamorpha, единственный в роде Sinoconodon и семействе Sinoconodontidae. Описан по элементам краниального и посткраниального скелета из раннеюрских (синемюрских) отложений нижней части  (Юньнань, Китай). Кроме того, из верхнего триаса (рэтский ярус) северо-восточной Франции известны зубы, приписываемые .

К Sinoconodon, вероятно, был близок более продвинутый морганукодон (возраст остатков —  лет). Тем не менее, Sinoconodon существенно отличается от маммалиаформ: его рост, по-видимому, не прекращался в течение всей жизни, точная окклюзия (смыкание зубов) отсутствует, что является примитивным признаком. Большинство зубов постоянно сменялись, кроме передних щёчных, которые в случае утраты не восстанавливались и ни на одном известном черепе не сохранились.

Sinoconodon в целом считается более примитивным, обладает менее выраженными признаками млекопитающих, чем родственные ему маммалиаформы, включая морганоконудонтов и докодонтов, которые появились через несколько миллионов лет. Вероятно, является реликтом более ранней стадии эволюции млекопитающих. В связи с этим, в одних работах он упоминается как самое примитивное млекопитающее (в широком смысле), в других вовсе не считается млекопитающим.

Филогения 
Кладограмма по филогенетическому анализу Close et al., 2015:
{{clade|{{clade
 |1= Adelobasileus
 |2={{clade
   |1= Sinoconodon
 |label2=Mammaliaformes
   |2= }} }}|style=font-size:90%; line-height:90%;}}

 См. также 
 Маммализация териодонтов

 Примечания 

 Литература 
 Luo, Z.-X., Z. Kielan-Jaworowska and R.L. Cifelli (2001). In quest for a phylogeny of Mesozoic mammals. Acta Palaeleon. Pol. 47:1-78
 
 

Цинодонты
Синапсиды юрского периода
Монотипические роды синапсид
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из юрских отложений Китая
Фоссилии, описанные в 1961 году